Духа:

 Духа — утреннее время, когда совершается необязательный утренний намаз.
 Духа —  самоназвание цаатанов.
 Духа, Аззедин (род. 1986) — алжирский футболист.